Траберт — фамилия.

Известные носители 
 Траберт, Беттина (род. 1969) — немецкая шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Траберт, Тони (1930—2021) — американский теннисист, теннисный тренер и спортивный комментатор.